Griffin kan som auktorsförkortning betyda:

 Dana Gove Griffin
 Lawrence Edmonds Griffin
 Louis T. Griffin
 O. Griffin

Robotskapade auktorsförkortningar